Cshö Miszon (1968) dél-koreai súlylökőnő, olimpikon
 Cshö Miszon (1980) dél-koreai tornásznő, olimpikon
 Cshö Miszon (1996) dél-koreai íjásznő, olimpikon